Минам:
 Минам — высокогорное озеро в восточном Орегоне.
 Минам — река на северо-востоке штата Орегон.
 Минам — невключённая территория, расположенная в округе Уоллоуа штата Орегон, США.
 Минам — пересадочная подземная станция Пусанского метро.